Rugiloricus är ett släkte av korsettdjur som beskrevs av Higgins och Kristensen 1986. Enligt Catalogue of Life ingår Rugiloricus i familjen Pliciloricidae, ordningen Nanaloricida, fylumet korsettdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pliciloricidae, fylumet korsettdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Korsettdjur
Rugiloricus